Benhalima Rouane (1979-), un footballeur international algérien ;
 Mohamed Rouane (1968-), un musicien et artiste d'enregistrement algérien.

 Rouane, un village du Cameroun.